Hochheim steht für:
 die Stadt Hochheim am Main im Main-Taunus-Kreis, Hessen
 einen Ortsteil der Stadt Worms, Rheinland-Pfalz, siehe Worms-Hochheim
 die Stadt Hochheim (Texas), Texas, Vereinigte Staaten
 der Ort Hochheim (Wisconsin), Dodge County, Wisconsin, Vereinigte Staaten
 Hochheim (Nessetal), Ortsteil der Landgemeinde Nessetal im Landkreis Gotha, Thüringen
 einen Ortsteil der Stadt Erfurt, Thüringen, siehe Hochheim (Erfurt)
 Hochheim (Putlitz), einen Wohnplatz der Stadt Putlitz, Landkreis Prignitz, Brandenburg

Hochheim ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf Hochheim (1840–1898), deutscher Mathematiker
 Albert Hochheim (1816–1880), deutscher Landwirt, Bürgermeister und Politiker 
 Gottlob Hochheim (1803–1884), deutscher Landwirt, Bürgermeister und Politiker
 Herbert Hochheim (* 1952), deutscher Fußballspieler
 Klaus Hochheim (1958–2013), Geowissenschaftler
 Natalie Hochheim (* 1974), Hamburger CDU-Politikerin
 Wolfgang Hochheim († 2009), deutscher Politiker